niet aan de geslachtelijke voortplanting deelnemende cellen, weefsels, organen of organismen; deel van een organisme zonder voortplantingsorganen
 onvruchtbaarheid, tegengestelde van vruchtbaar
 steriliseren (micro-organismen), dat wil zeggen kiemvrij maken en asepsis, het elimineren van besmettingen